Basteigarten bezeichnet folgende Gartenanlagen:

 Basteigarten der Prager Burg (Tschechien)
 Basteigarten von Schloss St. Georgen an der Stiefing (Österreich)
 Basteigarten von Schloss Weitra (Österreich)